Mariano Stabile (1806-1863), patriote et homme politique italien ;
 Luigi Stabile (1822-?), peintre italien ;
 Mariano Stabile (1888-1968), baryton-basse italien ;
 Guillermo Stábile (1905-1966),  footballeur et entraîneur de football argentin ;
 Dick Stabile (1909-1980), saxophoniste de jazz, clarinettiste et chef d'orchestre américain.

Voir aussi 
 Teatro stabile, organisation théâtrale en Italie.

Patronyme italien
Homonymie de patronyme italien